Por «calle de San Marcial» o «calle San Marcial» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Marcial de la ciudad española de Irún;
la calle de San Marcial de la ciudad española de Laredo;
la calle de San Marcial de la ciudad española de Móstoles;
la calle de San Marcial de la ciudad española de San Sebastián; y
la calle de San Marcial de la ciudad española de Zaragoza.